Obhájkyní titulu dvouhry juniorek ve Wimbledonu 2013 byla Kanaďanka Eugenie Bouchardová, která z věkových důvodů již nemohla startovat. Do soutěže nastoupilo šedesát čtyři hráček.

Roli favoritky zvládla nejvýše nasazená švýcarská tenistka Belinda Bencicová, která ve finále porazila americkou turnajovou pětku Taylor Townsendovou po třísetovém průběhu 4–6, 6–1, 6–4.

Šestnáctiletá Švýcarka tak vyhrála druhý grandslam v řadě, když v červnu triumfovala na French Open 2013.

Nasazení hráček 
  'Belinda Bencicová (vítězka)
  Ana Konjuhová (semifinále)
  Kateřina Siniaková (3. kolo)
  Barbora Krejčíková (čtvrtfinále)
  Taylor Townsendová (finále)
  Elise Mertensová (čtvrtfinále)
  Katy Dunneová (1. kolo)
  Hsu Ching-wen (2. kolo)
  Carol Zhaová (3. kolo)
  Camila Giangrecová Campizová (2. kolo)
  Karin Kennelová (3)
  Angelina Kalininová (čtvrtfinále)
  Anett Kontaveitová (3. kolo)
  Nina Stojanovićová (1. kolo)
  Louisa Chiricová (semifinále)
  İpek Soyluová (3. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

1. sekce

2. sekce

Dolní polovina

3. sekce

4. sekce

Reference 

 Pavouk dvouhry juniorek ve Wimbledonu 2013  na stránkách Mezinárodní tenisové federace
 Pavouk dvouhry juniorek ve Wimbledonu 2013 na stránkách Wimbledonu

Wimbledon 2013
Juniorský tenis v roce 2013